Papiliovenator — род тероподовых динозавров из семейства троодонтид. Представлен единственным видом — Papiliovenator neimengguensis. Остатки динозавра обнаружены в верхнемеловых отложениях пустыни Гоби во Внутренней Монголии на севере Китая.

Описание 

Описание рода Papiliovenator и единственного вида P. neimengguensis анонсировала в 2021 году группа китайских палеонтологов под руководством Руй Пей (Rui Pei); публикация окончательной версии научной работы состоялась в 2022 году. Название рода образовано сочетанием  — «бабочка» и venator — «охотник», отсылка к морфологическому строению дуг передних шейных позвонков, напоминающих форму бабочки и плотоядному образу жизни динозавра. Видовое название образовано от наименования Внутренней Монголии (пиньинь Nèiménggǔ zìzhìqū) и содержит отсылку к географии находки.

Голотип BNMNH-PV030 найден в слоях , также известной как Улансухай, которую относят к верхнему мелу (кампанский ярус); её возраст оценивается в 75—71 миллионов лет. Образец состоит из почти полного черепа и фрагментов посткраниальных костей: передних шейных позвонков, обеих лопаток, правого коракоида, левой передней конечности, тазовых костей, левой задней конечности, правой большеберцовой кости и кости правой стопы. Скелет имеет частичное сочленение.

Данный образец определён как подростковая особь на основе остеогистологической информации и срастания костей.

Отличительные особенности 
При изучении скелета были выявлены ряд черт, отличающих его от других троодонтид:
 латеральная (боковая) канавка зубной кости, с отсутствием расширения в её задней части;
 глубокая надугловая ямка (surangular fossa), вмещающая надугловое отверстие (surangular foramen);
 вентральный (нижний) гребень надугловой ямки расположен в основном на надугловой кости;
 уникальная бабочкообразная форма дуг передних спинных позвонков при виде сверху.

Череп небольшой, с укороченной заострённой мордой. Предглазничное отверстие (fenestra antorbitalis) достаточно большое, треугольной формы.

Систематика 
Филогенетический анализ, проведённый авторами описания (см. кладограмму ниже), обосновал принадлежность Papiliovenator и Almas к базальной группе клады «короткомордых» троодонтид, которая включает также всех остальных позднемеловых троодонтид. Открытие Papiliovenator позволило палеонтологам лучше понять анатомию троодонтид, а также их региональные вариации в бассейне Гоби в конце мелового периода. Позднемеловые троодонтиды демонстрируют широкие вариации черепа и передних конечностей.

Примечания 

Троодонтиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2022 году
Фоссилии из меловых отложений Китая